

Toponymes 
 Salamina, municipalité du département de Caldas, en Colombie ;
 Salamina, municipalité du département de Magdalena, en Colombie.